Le mot fatal peut qualifier ce qui est relatif à :
 Fatalité
 Fatalisme

Personnages 
 Fatal, nom du personnage de rappeur joué par Michaël Youn dans son groupe Fatal Bazooka
 Également, le titre de son film sur le personnage : Fatal, sorti le .

Autres 
 Fatal, un film de Michaël Youn sorti en 2010 ;
 Fatal, album du rappeur Hussein Fatal sorti en 2002 ;
 Fatale, un film de 1992 réalisé par Louis Malle ;
 Fatale, un film de 2020, réalisé par Deon Taylor ;
 Fatale, un jeu vidéo de 2009 développé par Tale of Tales ;
 Fatale, un roman de 1977 écrit par Jean-Patrick Manchette ;
 Fatal1ty, pseudonyme du joueur professionnel de e-sport, Johnathan Wendel.

Synonymes 
Fatidique, implacable, inévitable